L'altra parte della foresta (Another Part of the Forest) – opera teatrale di Lillian Hellman del 1946
 Un'altra parte della foresta (Another Part of the Forest) –  film del 1948 diretto da Michael Gordon
Another Part of the Forest – film per la televisione del 1972 diretto da Daniel Mann